Михаил Старов:
 Старов, Михаил Владимирович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2764; 20 декабря 1813.
 Старов, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 6111; 3 декабря 1839.